Штадль-Предлиц () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Мурау. . Официальный код — 61445.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вольфганг Шлик (СДПА) по результатам выборов 2020 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 СПО занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии